Адебайо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Адебайо, Диран (собственно Олудиран Адебайао; род. 1968) — английский писатель нигерийского происхождения.
 Адебайо, Эдрис (род. 1997) — американский баскетболист.